Оронго́й () — улус (село) в Иволгинском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Оронгойское».

География 

Расположен в 35 км к юго-западу от районного центра, села Иволгинск, в степной долине на левом берегу реки Оронгой, в 5 км к северо-западу от места её впадения в Селенгу. 

В полутора километрах к северо-западу между улусом и Кяхтинским трактом лежит озеро Белое (). Вдоль северо-восточного края селения проходит южная ветка Восточно-Сибирской железной дороги Улан-Удэ — Наушки, административно разделяющая улус Оронгой от одноимённого посёлка.

Транспорт 
 Кяхтинский тракт — 3 км к северо-западу от улуса, 5 км по автодороге до центра селения.
 Остановочный пункт 5717 км — на северо-западной окраине улуса.
 Станция Оронгой — на северо-запад, в 3 км от центра селения.

История 
В 1939 году рядом с улусом Оронгой была построена железнодорожная линия Улан-Удэ — Наушки. В 1940 году построен кирпичный завод. В 1941 году началось строительство колхозной электростанции. В этом году в улусе работали: школа (465 учащихся), пункт ликвидации неграмотности, библиотека, 34 радиоточки, 6 красных уголков, столовая, баня, читальня, клуб. Председателем колхоза «Красный Оронгой» работал Пётр Яковлевич Шаблин.

Население 

В 2008 году число жителей составляло 2002 человека, при числе дворов — 476.

Улус преимущественно населён представителями эхиритских (шоно (вкл. хамнай-шоно, согол-шоно), олзон) и булагатских (готол-бумал (гутал-бумал), харанут, алагуй, бабай-хурамша) родов, предки которых переселились в Оронгойскую долину в XVII—XVIII веках.

Инфраструктура 
 почта
 средняя общеобразовательная школа
 детский сад
 сельский клуб
 библиотека
 поликлиника

Известные люди Оронгоя и Оронгойской долины 
 Даши-Доржо Итигэлов (1852—1927) — 12-й Пандито Хамбо-лама; родился близ современного улуса Оронгой в местности Улзы Добо у Белого озера.
 Намжил Балдано (1907—1984) — бурятский драматург, актёр и театральный режиссёр, народный артист Бурятской АССР; уроженец улуса Оронгой.

Достопримечательности 
У Кяхтинского тракта между озером Саган-Нур и станцией Оронгой располагается целебный источник хамбо-ламы Итигэлова «Улзыта Аршан».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Оронгой
 Хамбо-лама Итигэлов и наше время. Улзыта Аршан.

Населённые пункты Иволгинского района